Сан Педро Хокотипак има више значења:

 Општина Сан Педро Хокотипак (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Педро Хокотипак (Сан Педро Хокотипак, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику